Dalisandus ist der Name folgender Titularbistümer:
 Dalisandus in Pamphylia
 Dalisandus in Isauria